Pimenov est un patronyme russe porté notamment par :

 Nikolay Pimenov (1958-), rameur soviétique ;
 Ruslan Pimenov (1981-), footballeur russe ;
 Youri Pimenov (1903-1977), peintre russe ;
 Yuriy Pimenov (1958-2019), rameur soviétique.

Patronyme russe